Сан Мигел де Карденас има више значења:

 Сан Мигел де Карденас (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел де Карденас (Сантос Рејес Тепехиљо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику